Aigen ist der Name folgender Personen:
Ambrosius Aigen (ca. 1500–1578), Schweizer Kaufmann und Bürgermeister
Carl Aigen, auch Karl Joseph Aigen (1684–1762), deutscher Maler

Aigen heißen folgende geographische Objekte:
 Aigen im Ennstal, Gemeinde in der Steiermark

Ortsteile in Deutschland:
 Aigen (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Aigen (Bodnegg), Ortsteil der Gemeinde Bodnegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Aigen am Inn, Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Aigen am Kühzogl, Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Aigen (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Aigen (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern
 Aigen (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Aigen (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aigen (Simbach), Ortsteil der Gemeinde Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Aigen (Gemeinde Bad Kleinkirchheim), Ortschaft von Bad Kleinkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Aigen (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft von Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Aigen (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft von Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Aigen (Gemeinde Euratsfeld), Ortschaft von Euratsfeld, Bezirk Amstetten
 Aigen (Gemeinde Furth bei Göttweig), Katastralgemeinde von Furth bei Göttweig, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Aigen (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß-Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Aigen (Gemeinde Hernstein), Katastralgemeinde von Hernstein, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Aigen (Gemeinde Kirchschlag), Katastralgemeinde von Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Aigen (Gemeinde Ludweis-Aigen), Katastralgemeinde von Ludweis-Aigen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Aigen (Gemeinde Pyhra), Ortschaft von Pyhra, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Aigen (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Aigen (Gemeinde Ybbsitz), Ortschaft von Ybbsitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Aigen im Mühlkreis, Ortsteil von Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Adlwang), Ortsteil von Adlwang, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Ampflwang), Ortschaft von Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Atzbach), Ortschaft von Atzbach (Oberösterreich), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortschaft von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Dietach), Ort bei Dietach, Bezirk Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Edt), Ortschaft von Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft von Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Freinberg), Ort bei Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Haibach), Ortsteil von Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Handenberg), Ortschaft von Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft von Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Hohenzell), Weiler der Ortschaft Leisen bei Hohenzell (Oberösterreich), Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Mettmach), Ortschaft von Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft von Offenhausen (Oberösterreich), Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Ort), Ortschaft von Ort im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Pucking), Ortsteil von Pucking, Bezirk Linz-Land in Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen bei Grieskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Scharten), Ortschaft von Scharten, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Schildorn), Ortschaft von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Tumeltsham), Ortschaft von Tumeltsham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft von Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aigen (Gemeinde Bad Vigaun), Ort bei Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Aigen (Gemeinde Berndorf), Weiler in der Gemeinde Berndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Aigen (Salzburg), Stadtteil der Stadt Salzburg, Land Salzburg
 Aigen (Gemeinde Strobl), Ortschaft von Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Aigen (Gemeinde Taxenbach), Weiler in der Gemeinde Taxenbach, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Aigen (Gemeinde Admont), Katastralgemeinde von Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Aigen (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortschaft von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Aigen (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Aigen (Gemeinde Sankt Anna am Aigen), Katastralgemeinde von Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Aigen (Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal), Katastralgemeinde von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Aigen (Gemeinde Oberperfuss), Ortsteil der Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Oberaigen, Unteraigen, Großaigen, Kleinaigen, Außeraigen, Inneraigen, Neuaigen
 Aigendorf
 Aigen-Schlägl
 Aign
 Eigen